Valora o valora también se puede referir a:

 Valora (Portugal), empresa que fabrica billetes de euro en Portugal
 Valora (empresa)
 Valora, unidad monetaria de la República de Molosia
 Valora Noland
Valora, Hermana de Superman